Concertino pour violoncelle d'Albert Roussel
 Concertino pour violoncelle de Sergueï Prokofiev